Hassan Mustafa Osama Nasr, noto come Abu Omar (1963), imam egiziano al centro del caso Abu Omar
 Abu Omar al-Shishani (1986-2016), militare georgiano
 Abu Omar al-Baghdadi (1947-2010), leader dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante dal 2006 al 2010
 Abdelhamid Abaaoud, anche noto come Abu Omar Soussi e Abu Omar al-Baljīkī  (1987-2015), terrorista belga di origine marocchina